

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Huq“ beginnt.

Huq 



 Huq, Saleemul (* 1952), bangladeschischer Klimawissenschaftler mit Sitz in London

Huqu 
 Huquier, Gabriel (1695–1772), französischer Künstler, Kunsthändler und -sammler